Lussat – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Limousin, w departamencie Creuse.
 Lussat – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Owernia, w departamencie Puy-de-Dôme.